

Codici 
 VIL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dakhla (Marocco)
 VIL – codice identificativo del VORTAC di Villafranca, radioassistenza per la navigazione aerea
 vil – codice ISO 639-3 della lingua vilela

Geografia 
 Vil  – villaggio dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Ljubeshiv (Ucraina)

Pagine correlate 
 Wil